Арсений Морозов:
 Морозов, Арсений Абрамович (1873—1908/1909) — потомственный почётный гражданин, пайщик Товарищества Тверской мануфактуры, владелец знаменитого особняка на Воздвиженке.
 Морозов, Арсений Иванович (1850—1932) — фабрикант, владелец Богородско-Глуховской мануфактуры.
 Морозов, Арсений Иванович (1922—1944) — Герой Советского Союза.